Короткоу́сые — подотряды двух отрядов насекомых:
 Короткоусые прямокрылые  — подотряд отряда прямокрылых (Orthoptera);
 Короткоусые двукрылые  — подотряд отряда двукрылых (Diptera).
короткоусая — название трёх рыб:
короткоусая бородатка

короткоусая ризофрина
короткоусая трисса

см.также 

 удильщик-будегасса